

Kazakistan
Ivanovskoe – vecchio nome di Azat
Ivanovskoe  – vecchio nome di Maqanshy

Kirghizistan
Ivanovskoe  – vecchio nome di  Oktjabr'skoe

Russia
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir nell'Aleksandrovskij rajon nell'Andreevskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir nell'Aleksandrovskij rajon nel Karinskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir nel Suzdal'skij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Belozerskij rajon (Oblast' di Vologda)
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon nel Kubenskij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon nel Veprevskij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon nel Markovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon nello Spasskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Sokol'skij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Kadujskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Kirillovkij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nello Zadnesel'skij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nel Tomašskij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nell'Ust'janskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Čerepoveckij municipal'nyj rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Charovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ustjuženskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Ivanovo
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Borovskij rajon nel Sel'skoe poselenie Derevnja Krivskoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Borovskij rajon nel Sel'skoe poselenie Derevnja Sov'jaki
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nell'Iznoskovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nello Žukovskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Kozel'skij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Malojaroslaveckij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Medynskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kirov
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Bujskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Krasnosel'skij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Makar'evskij rajon nello Knjaževskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Makar'evskij rajon nello Šemjatinskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Manturovskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Meževskoj rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Nejskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Nerechtskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Parfen'evskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Čuchlomskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nello Šar'inskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Kursk
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Boksitogorskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Volosovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Kingiseppskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Tichvinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Lužskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Lomonosovskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Tosnenskij rajon
Ivanovskoe – ex centro abitato ora parte di Otradnoe nell'Oblast' di Leningrado 
Ivanovskoe – quartiere di Mosca
Ivanovskoe – centro abitato facente parte di Mosca
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Volokolamskij rajon nel Sel'skoe poselenie Spasskoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Volokolamskij rajon nel Gorodskoe poselenie Volokolamsk
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Dmitrovskij rajon nel Sel'skoe poselenie Bol'šerogačëvskoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Dmitrovskij rajon nel Sel'skoe poselenie Kostinskoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nell'Istrinskij rajon (selo)
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nell'Istrinskij rajon (derevnja)
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nell'Istrinskij rajon (posëlok)
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Klinskij rajon nel Sel'skoe poselenie Nudol'skoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Klinskij rajon nel Sel'skoe poselenie Petrovskoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Krasnogorskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Lotošinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Serpuchovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nello Stupinskij rajon nel Gorodskoe poselenie Žilëvo
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nello Stupinskij rajon nel Sel'skoe poselenie Semënovskoe
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nello Šachovskoj rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Čechovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nell'Okrug Černogolovka 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Bogorodskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Bol'šemuraškinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Distretto di Bor nel Krasnoslobodskij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Distretto di Bor nello Jamnovskij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Distretto di Bor nel Lindovskij sel'sovet
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Diveevskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Krasnobakovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Semënovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nello Spasskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nello Šachunskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Ljubytinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Mošenskoj rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Pestovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nello Starorusskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël
Ivanovskoe – centro abitato del Territorio di Perm'
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Pskov
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan'
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Gagarinskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Dorogobužskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Novoduginskij rajon nel Dneprovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Novoduginskij rajon nell'Izvekovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Počinkovskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Roslavl'skij rajon nell'Astapkovičskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Roslavl'skij rajon nell'Ivanovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Tëmkinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato del Territorio di Stavropol'
Ivanovskoe – centro abitato del Tatarstan nel Verchneuslonskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato del Tatarstan nel Zelenodol'skij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Bežeckij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Zubcovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kalininskij rajon nel Kulickoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kalininskij rajon nel Mednovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Konakovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Maksatichinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nell'Ostaškovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Rameškovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nello Rževskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Sonkovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nello Starickij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Toropeckij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nell'Udomel'skij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nell'Arsen'evskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Plavskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Tëplo-Ogarevskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Venëvskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nello Zaokskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Bol'šesel'skij rajon nel Blagoveščenskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Bol'šesel'skij rajon nel Čudinovskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Bol'šesel'skij rajon con codice catastale 78 203 855 015
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Bol'šesel'skij rajon con codice catastale 78 203 855 016
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Borisoglebskij rajon 
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Brejtovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Danilovskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pokrovskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Ljubimskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Myškinskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Nekouzskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Nekouzskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Nekrasovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Kukobojskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Prečistenskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Semënovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato (selo) dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pereslavskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato (posëlok) dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pereslavskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Prigorodnoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Belosel'skoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Rostovskij rajon
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Počtovoe otdelenie Anan'ino
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Počtovoe otdelenie Arefino
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Počtovoe otdelenie Počinok-Bolotovo
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Volžskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Glebovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nella Nazarovskaja sel'skaja administracija
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nella Šaškovskaja sel'skaja administracija
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Ogarkovskoe sel'skoe poselenie	
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pokrovskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Metenininskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Nikol'skij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pomogalovskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Rodionovskij sel'skij okrug
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Golovinskoe sel'skoe poselenie
Ivanovskoe – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nell'Il'inskoe sel'skoe poselenie

Ucraina
Ivanovskoe – nome russo del centro abitato di Ivanivs'ke nell'Oblast' di Charkiv
Ivanovskoe – nome russo del centro abitato di Ivanivs'ke nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k
Ivanovskoe – nome russo del centro abitato di Ivanivs'ke nell'Oblast' di Donec'k
Ivanovskoe – nome russo del centro abitato di Ivanivs'ke nell'Oblast' di Sumy
Ivanovskoe – nome russo del centro abitato di Ivanivs'ke nell'Oblast' di Zaporižžja